Николай Тимофеевич Гудцо́в ( — 29 января 1957) — советский металловед, академик АН СССР (1939). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Биография 
Родился  в Мещовске (ныне Калужская область). В 1902 году окончил реальное училище в Курске. 

В 1911 году окончил Петербургский политехнический институт. С 1912 года — член Русского металлургического общества.

В 1913—1928 годах работал на Путиловском заводе (Петроград — Ленинград). В 1928—1939 годах — заведующий отделением металлографии Всесоюзного института металлов. Одновременно с 1920 года преподавал в ЛПИ имени М. И. Калинина (с 1930 года — профессор).

С 1939 года — заведующий отделом металловедения ИМАН имени А. А. Байкова. С 1943 года — профессор, заведующий кафедрой термической обработки и металловедения МИС имени И. В. Сталина.

В годы Отечественной войны руководил работами по выплавке специальных сталей для оборонной промышленности; создал рациональную рецептуру стали для производства сердечников для подкалиберных снарядов для 45, 57 и 76-мм орудий (1943; совместно с сотрудниками ИОНХАН).

Умер  года. Похоронен в Москве на .

Семья 
Жена — Зоя Владимировна, урожд. Белоручева (1906—1963).

Память 
 На здании по адресу Политехническая улица, 29 в 1989 году была установлена мемориальная доска (архитектор Г. П. Степанов) с текстом: «В этом здании в период с 1925 по 1949 год работал академик Николай Тимофеевич Гудцов».

Научная деятельность 
Направления исследований — кристаллизация, термическая обработка, свойства специальных сталей.

Основные достижения:
 создана теория генезиса тетрагональных решёток железа,
 создана физическая теория превращений в стали при охлаждении,
 создана физическая теория деформации кристаллических тел,
 изучены формы взаимоотношения атомов железа и углерода в стали,
 разработано применение рентгеновского анализа к изучению строения закалённой стали,
 впервые в СССР создал фундаментальные курсы для студентов металлургических факультетов высших учебных заведений: «Специальная сталь, её свойства, обработка и применение» (1920—1928), «Металлография и термическая обработка стали» (1924—1932).

Избранные труды 

 Гудцов Н. Т. Возможные пути применения математического анализа в области физического металловедения // Тр. / Менделеевский съезд по чистой и прикладной химии, 3-й. — Пг.: Научн. хим.-техн. изд-во, 1923. — С. 145—148.
 Гудцов Н. Т. Основы физической металлографии стали. — Л., 1935—1936 — Ч. 1, 2.
 Гудцов Н. Т. Современное состояние учения о системе железо—углерод // Тр. / Всесоюз. съезд по качественным сталям, 1-й. — Т. 1. — М.; Л., 1935.
 Гудцов Н. Т. Сталь // Энциклопедический словарь Гранат. — Т. 41, Ч. 4. — СПб, 1926.
 Гудцов Н. Т. Сталь, её природа и свойства. — Л.: Кубуч, 1927.
 Гудцов Н. Т. Теория образования флокенов // Тр. / Всесоюз. совещание по борьбе с флокенами в стали. — М., 1941.
 Гудцов Н. Т. Учение о прочности и пластической деформации : Лекции в обработке Б. К. Вульф и др. — М., 1948.
 Гудцов Н. Т., Курдюмов Г. В., Селяков Н. Я. Рентгенографическое исследование структуры углеродистой стали // Журнал прикладной физики. — 1927. — Т. 4, Вып. 2.
 Гудцов Н. Т., Сильницкий П. К. К изучению процесса охлаждения больших масс стали применительно к условиям закалки этих масс // Съезд научных деятелей по металлургии им. Д. К. Чернова, 2-й (Ленинград, 25 мая — 3 июня 1924 г.). — Л., 1924.

Награды 
 два ордена Ленина (в т.ч. 27.03.1954)
 орден Трудового Красного Знамени (29.11.1955)
 орден Красной Звезды (10.06.1945)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1943) — за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Примечания

Литература 
 Академик Николай Тимофеевич Гудцов // Исследование по жаропрочным сплавам. — М., 1956.
 Академик Николай Тимофеевич Гудцов (к 70-летию со дня рождения) // Вестник АН СССР. — 1956. — № 1.
 Гуляев Б. Б., Пронов А. П., Теряева З. С. Академик Николай Тимофеевич Гудцов (1885—1957) // Изв. АН СССР. Отд. Технич. наук. Металлургия и топливо. — 1960. — № 5. — С. 3-12.
 Гуляев Б. Б. Воспоминания об академике Николае Тимофеевиче Гудцове // Металловедение и термическая обработка металлов. — 1985. — № 11. — С. 62-64.
 Н. Т. Гудцов (некролог) // Сталь. — 1957. — № 3.
 Николай Тимофеевич Гудцов // Материалы к биобиблиографии учёных СССР. — М.: Изд-во АН СССР, 1953.
 Сидорин И. И. Роль русской науки в развитии металловедения и термической обработки металлов. — М., 1951. — Ч. 2. — С. 36—57.

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Курского реального училища
Металловеды России
Металловеды СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Учёные МИСиС
Персоналии:Кировский завод